Шалимово — название населённых пунктов в России:
 Шалимово — село в Вилегодском районе Архангельской области.
 Шалимово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Шалимово — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Шалимово — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Шалимово — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Шалимово — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Шалимово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Шалимово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.